Sanfacion är huvudstad i det fiktiva landet Nuevo Rico i Tintins äventyr. Staden är omnämnd i Tintin albumet Det sönderslagna örat, skapad av belgaren Hergé. Inte mycket är känt om Sanfacion.

Namnet
Namnet "Sanfacion" är baserat på franska "sans façon", som betyder "dåligt uppträdande".

Se även
Nuevo Rico
San Theodoros

Källor

Fiktiva platser i Tintins äventyr
Fiktiva orter